Uefa Women's Cup 2007/2008 var den sjunde säsongen av Uefa Women's Cup, och vanns av tyska Frankfurt efter finalseger mot svenska Umeå IK med sammanlagt 4–3.

Första kvalomgången

Grupp A1
Matcherna spelades i Litauen.

Grupp A2
Matcherna spelades på Färöarna.

Grupp A3
Matcherna spelades i Österrike.

Grupp A4
Matcherna spelades i Kroatien.

Grupp A5
Matcherna spelades i Slovenien.

Grupp A6
Matcherna spelades i Makedonien.

Grupp A7
Matcherna spelades i Ryssland.

Grupp A8
Matcherna spelades i Grekland.

Grupp A9
Matcherna spelades i Moldavien.

Grupp A10
Matcherna spelades i Israel.

Andra kvalomgången

Grupp B1
Matcherna spelades i England.

Grupp B2
Matcherna spelades i Sverige.

Grupp B3
Matcherna spelades i Belgien.

Grupp B4
Matcherna spelades i Frankrike.

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Första matchen spelades 14 & 15 november 2007 och den andra matchen 21 & 22 november 2007

Semifinaler
Första matchen spelades 29 mars 2008 och den andra spelades 6 april 2008

Final
Den första matchen spelades den 17 maj 2008 och den andra matchen spelades den 24 maj 2008.

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 

 Womens cup på Uefas webbplats

2007/2008
Fotbollssäsongen 2007/2008
2007 i Europa
2008 i Europa